Alberico Cybo-Malaspina pode referir-se a:

 Alberico I Cybo-Malaspina - Duque soberano de Massa e Carrara, reinou de 1553 a 1623;
 Alberico II Cybo-Malaspina - Duque soberano de Massa e Carrara, reinou de 1662 a 1690;
 Alberico III Cybo-Malaspina - Duque soberano de Massa e Carrara, reinou de 1710 a 1748. 

Desambiguação